Керкинский областной комитет КП(б) Туркменистана — орган управления Керкинской областной партийной организацией, существовавшей в 1943-1947 годах.

Керкинская область была образована 29.12.1943 из части Чарджоуской, 23.01.1947 упразднена.

Первый секретарь обкома 
12.1943-01.1947 Караев Джума Дурды

См. также 
 Список хякимов областей Туркмении

Областные и окружные комитеты КП Туркменской ССР